Аллсвенскан 1929/30 — 6-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1929/30 року розпочався 4 серпня 1929 року й завершився 1 червня 1930 року.

Переможцем змагань став клуб Гельсінгборгс ІФ. Однак титул чемпіона Швеції з футболу він не отримав.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція